Die Kategoria e Parë 1980/81 (sinngemäß: Erste Liga) war die 42. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 21. September 1980 und endete am 7. Juni 1981.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste 14 Teams. 1979/80 waren Shkëndija Tirana und Apolonia Fier aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen KS Besëlidhja Lezha und Traktori Lushnja, die beide nach einjähriger Abstinenz in die höchste Liga zurückkehrten, hinzu. Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die beiden Tabellenletzten stiegen in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein, der Vizemeister kam in den UEFA-Pokal.

Insgesamt fielen 355 Tore, was einem Schnitt von 2,0 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 12 Treffern wurde Dashnor Bajaziti von KS Besa Kavaja.

In der vorigen Spielzeit noch chancenlos im Kampf um die Meisterschaft, kehrte Partizani Tirana an die Tabellenspitze zurück und errang den 13. Meistertitel. Damit war der Klub wieder alleiniger Rekordmeister des Landes. In einer knappen Entscheidung betrug der Vorsprung auf Titelverteidiger Dinamo Tirana lediglich einen Punkt. Mit zwei Zählern Rückstand reihte sich 17 Nëntori Tirana als Dritter ein. Ohne Chance auf den Titel, aber auch ohne Abstiegssorgen wurde Vllaznia Shkodra Vierter. Die übrigen Mannschaften waren allesamt in den engen Abstiegskampf verwickelt. Dabei retteten sich Luftëtari Gjirokastra und Naftëtari Qyteti Stalin mit drei Punkten Abstand am souveränsten. Es folgten Besa Kavaja, Flamurtari Vlora und Labinoti Elbasan. Als Vorletzter musste neben dem abgeschlagenen Neuling Traktori Lushnja der Vorjahressechste Skënderbeu Korçë den Sturz in die Zweitklassigkeit hinnehmen, während Besëlidhja Lezha, Lokomotiva Durrës und Tomori Berat diesen dank eines knappen Vorsprungs vermeiden konnten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters FK Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1980 81
Fußballsaison 1980/81